het Duitse woord voor vrijdag
Personen
 Anne Freitag (1984-), Duitse traversofluitiste
 Fritz Freitag (1984-1945), Duitse officier en generaal
 Manfred Freitag (1969-), Oostenrijks schaker
 Pankraz Freitag (1952-2013), Zwitsers wiskundige en politicus
 Richard Freitag (1991-), Duits schansspringer
 Robert Freitag (1916-2010), Oostenrijks-Zwitsers acteur en regisseur
 Uschi Freitag (1989-), Nederlands-Duitse schoonspringster

Achternaam